Frankfort, capital de l'estat de Kentucky als Estats Units.
 Frankfort (Dakota del Sud)
 Frankfort (Indiana)
 Frankfort (Kansas)
 Frankfort (Maine)
 Frankfort (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Frankfort (Ohio)
 West Frankfort, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Frankfort Springs, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.